Fabien Dubos (1977) – ex cestista francese
 Jean-Baptiste Dubos (1670-1745) – filosofo e storico francese
 René Dubos (1901-1982) – biologo e filosofo francese naturalizzato statunitense